Иллири́йская во́лость — административно-территориальная единица Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.

По состоянию на 1886 год состояла из 8 поселений, 9 сельских общин. Население — 1529 человек (789 мужского пола и 740 — женского), 199 дворовых хозяйств.

Крупнейшее поселение волости:
 Иллирия — собственническое село при реке Ольховой 35 верст от уездного города, 655 человек, 95 дворов, лавка.
 Панграцовка — собственническое село при реке Ольховке в 35 верстах от уездного города, 183 лица, 16 дворов, лавка.

Примечания

Литература 
 Екатеринославская губернія съ Таганрогскимъ градоначальствомъ. Списокъ населенныхъ местъ по сведениям 1859 года. Изданъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Делъ. Обработанъ редакторомъ И Вильсономъ. 1859. — IV + 452 с.
 Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпуск VIII. Губерніи Новороссійской группы. СанктПетербургъ. 1886. — VI + 157 с.

Волости Славяносербского уезда